Кудрявцев, Леонид:
 Кудрявцев, Леонид Викторович (род. 1960) — русский писатель.
 Кудрявцев, Леонид Дмитриевич (1928—2019) — директор завода Воронежсинтезкаучук, Герой Социалистического Труда (1986).